Всеобщие выборы в Малайзии проводились 3 августа 1986 года. Национальный фронт получил абсолютное большинство в парламенте: 148 мест из 177. Явка составила 68,1%.

Результаты

Примечания 

Выборы в Малайзии
Малайзия
1986 год в Малайзии